BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 22 по 28 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жиль Симон
 в парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Янко Типсаревич (№ 10 в мире на тот момент). Однако титул разыграл не серб с кем-то из сеянных участников, а два менее статусных теннисиста: Гильермо Гарсия-Лопес и Лукаш Росол преодолев сопротивление сразу шести игроков из посева добрались из своих половинок сетки до титульного матча. В решающей игре чех, дебютировавший в матчах на подобном уровне, отдал своему испанскому сопернику лишь пять геймов.

В парном разряде титул защитил воспитанник местной федерации Хория Текэу. выигравший свой первый титул вместе с новым партнёром: Максимом Мирным. В титульном матче румын и белорус переиграли чеха Лукаша Длоуги и Оливера Мараха. Второй чемпион соревнования-2012, защищавший свой титул в этом сезоне: француз Жиль Симон — добрался до полуфинала турнира-2013 года, где уступил будущему чемпиону.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Лукаш Росол обыграл  Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6-3, 6-2.
 Росол выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Гарсия-Лопес уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Максим Мирный /  Хория Текэу обыграли  Лукаша Длоуги /  Оливера Мараха со счётом 4-6, 6-4, [10-6].
 Мирный выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 46-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BRD Năstase Țiriac Trophy

 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Апрель 2013 года
2013